Metavargula är ett släkte av kräftdjur. Metavargula ingår i familjen Cypridinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Metavargula